Восьмой розыгрыш Кубка России по футболу проводился со 25 апреля 1999 года по 21 мая 2000 года. Обладателем трофея в третий раз стал московский «Локомотив», вновь став лидером по числу завоёванных Кубков России.

1/512 финала

1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Кубок России на WildStat.ru
  «футбол» №22/99 стр.12,  1/128
  «футбол» №16/2000 стр.16,  1/4,   11 апреля, 12 апреля.

Кубок России по футболу
Футбол в России в 1999 году
Футбол в России в 2000 году